Газопровідна вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Газопровідна вулиця — вулиця в місті Бердичів Житомирської області.
 Газопровідна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Газопровідна вулиця — вулиця в місті Кременчук Полтавської області.
 Газопровідна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Газопровідна вулиця — вулиця в місті Нікополь Дніпропетровської області.

Вулиці